Afristivalius är ett släkte av loppor. Afristivalius ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Afristivalius